Alton ist der Name folgender Orte

in England:
 Alton (Derbyshire)
 Alton (Hampshire)
 Alton (Staffordshire)
 Alton (Wiltshire)

in Kanada:
 Alton (Nova Scotia)
 Alton (Ontario)
 Alton (Quebec)

in Neuseeland:
 Alton (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Alton (Alabama), im Jefferson County
 Alton (Arkansas), im Hempstead County – nicht mehr existent
 Alton (Florida), im Lafayette County
 Alton (Georgia), im Tattnall County – nicht mehr existent
 Alton (Idaho), im Bear Lake County
 Alton (Illinois), im Madison County
 Alton (Indiana), im Crawford County
 Alton (Iowa), im Sioux County
 Alton (Kalifornien), im Humboldt County
 Alton (Kansas), im Osborne County
 Alton (Kentucky), im Anderson County
 Alton (Louisiana), im St. Tammany Parish
 Alton (Maine), im Penobscot County
 Alton (Delta County, Michigan)
 Alton (Kent County, Michigan)
 Alton (Missouri), im Oregon County
 Alton (New Hampshire), im Belknap County
 Alton (New York), im Wayne County
 Alton (North Carolina), im Union County
 Alton (North Dakota), im Traill County
 Alton (Ohio), im Franklin County
 Alton (Rhode Island), im Washington County
 Alton (Texas), im Hidalgo County
 Alton (Utah), im Kane County
 Alton (Virginia), im Halifax County
 Alton (West Virginia), im Upshur County
 Alton Bay, im Belknap County, New Hampshire
 Alton Homes, im Harford County, Maryland
 Alton Park, im Hamilton County, Tennessee
 Alton Station, im Anderson County, Kentucky

weitere geographische Objekte:
 Alton Creek, Fließgewässer im Callaway County, Missouri
 Alton Bridge, ehemalige Eisenbahnbrücke bei Alton, Illinois
 West Alton Brook, Fließgewässer in New Hampshire
 Alton Pond, See im Washington County, Rhode Island
 Alton Slough, See im St. Charles County, Missouri
 Alton Ditch, Kanal im Shelby County, Ohio
 Alton Drain, Kanal im Ingham County, Michigan
 Alton Mine (Illinois), Mine im Madison County
 Alton Mine (Montana), Mine im Roosevelt County
 Alton Tunnel, Mine im Boulder County, Colorado
 Alton Baker City Park, Park im Lane County, Oregon
 Alton Baker/Eastgate Woodlands, Park im Lane County, Oregon
 Alton County Park, Park im Sioux County, Iowa
 Alton Park (Illinois), Park im Madison County
 Alton Park (Michigan), Park im Ionia County
 Alton Pioneer Village Historical Marker, Park im Kent County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Alton Bay Railroad Station, in Alton, New Hampshire, ID-Nr. 83001124
 Alton Chapter House, in Alton, Illinois, ID-Nr. 80001388
 Alton Club, in Eminence, Missouri, ID-Nr. 05001162
 Alton Military Prison Site, in Alton, Illinois, ID-Nr. 74000766

Alton ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre d’Alton (1776–1859), französischer General der Infanterie
 Ann Alton, US-amerikanische Cellistin und Musikpädagogin
 Ardyth Alton (1916–2007), US-amerikanische Cellistin und Musikpädagogin
 David Alton (* 1951), britischer Politiker
 Johann Baptist Alton (1845–1900), österreichischer Philologe
 Johann Samuel Eduard d’Alton (1803–1854), deutscher Anatom
 John Alton, geboren als Johann Altmann (1901–1996), US-amerikanischer Kameramann
 Joseph Eduard d’Alton (1772–1840), deutscher Anatom, Archäologe und Kupferstecher
 Juliane Alton (* 1966), österreichische Politikerin 
 Marnie Alton, kanadische Schauspielerin
 Richard d’Alton (1732–1790), österreichischer General und Feldzeugmeister
 Richard d’Alton-Rauch (1867–1959), deutscher Generalmajor der Wehrmacht
 Roger Alton (* 1947), britischer Journalist

Siehe auch:
 Alton and Jimmy
 D’Alton
 Alton Lake
 Alton Towers, Themenpark in Großbritannien
 Alton Township
 Titularbistum Alton
 Vertrag von Alton